Marcus Aurelius Maximianus római császár, röviden Maximianus császár
Caius Galerius Valerius Maximianus római császár, röviden Galerius császár
Marcus Valerius Maximianus, legátus
Maximianus, római költő
Maximianus, Ravenna püspöke
Maximianus, Konstantinápoly pátriárkája